Paradoks dnia urodzin – paradoks powstający przy rozwiązaniu następującego problemu:
 Ile minimalnie osób należy wybrać, żeby prawdopodobieństwo znalezienia wśród nich co najmniej dwóch osób obchodzących urodziny tego samego dnia było większe od 0,5.

Rozwiązaniem problemu jest liczba 23. Ta zaskakująco mała liczba osób jest przyczyną określenia „Paradoks dnia urodzin”.

Rozwiązanie nie uwzględnia osób urodzonych 29 lutego i rodzeństw bliźniaczych, które zaburzają statystyczną niezależność dat urodzeń oraz sezonowości rocznej urodzin. Uwzględnienie tych (stosunkowo nieistotnych dla rozwiązania) zjawisk nie zmienia znacząco podanego wyniku.

Analiza problemu 
Prawdopodobieństwo tego, że po losowym przyporządkowaniu każdemu z  obiektów jednej z  etykietek każda etykietka będzie inna, wynosi:
 

dodatkowo
 

Stąd prawdopodobieństwo tego, że istnieją co najmniej dwa obiekty spośród  mające tę samą etykietkę, wynosi:
 

Dla ustalonego  tak zdefiniowana funkcja  ma własności:
 
 jest ściśle rosnąca dla 
  (są to zdarzenia pewne, patrz zasada szufladkowa Dirichleta).

Przedmiotem problemu jest ustalenie dla danego  najmniejszej liczby  dla której zachodzi:
 

Oczywiście nierówności
 

są równoważne.

Rozwiązanie 
Aby rozwiązać problem dla  wystarczy, korzystając ze wzoru , bezpośrednio obliczyć:
 
 

Ponieważ  jest niemalejąca, więc
 
 

Oznacza to, że  spełnia warunki postawione w zadaniu i że jest to najmniejsza liczba o tej własności

Metoda analityczna 
Rozwiązanie problemu polegało między innymi na wykazaniu, że wszystkie liczby naturalne od  począwszy są rozwiązaniami problemu. Ustalenie tej liczby można także przeprowadzić metodą analityczną. Wprawdzie metoda ta nie wykazuje, że  jest najmniejszą liczbą o tej własności, ale pozwala podejść do problemu znacznie ogólniej.

Funkcję  można oszacować od góry następująco:
 

wykorzystano tu nierówność  prawdziwą dla każdej liczby rzeczywistej 

Aby ustalić, dla jakich  zachodzi  wystarczy ustalić, dla jakich  zachodzi nierówność
 

która jest równoważna nierówności kwadratowej zmiennej 
 

Rozwiązując ją dla  otrzymuje się warunek wystarczający na 
 

Podstawienie  daje
 

skąd statystycznie wystarczą 23 osoby.

Ogólnie dla zadanego minimalnego prawdopodobieństwa  z prawej strony nierówności  jest
 

Dlatego potrzebna liczba obiektów  rośnie w przybliżeniu proporcjonalnie do pierwiastka liczby etykietek

Zastosowanie w kryptografii 
Paradoks dnia urodzin ma znaczenie w kryptografii i jest podstawą działania tzw. ataku urodzinowego. Niech dana będzie funkcja skrótu  która zwraca kod o  bitach, czyli daje  możliwych odpowiedzi (jest to moc jej przeciwdziedziny). Jej jakość można ocenić, badając jej jądro, a więc jej kolizje (kolizję tworzą każde dwie znane wiadomości  i  o których wiadomo, że ).

Każdy kwantyl rozkładu liczby prób  potrzebnych do znalezienia kolizji wśród  kodów, spełnia zależność , gdzie  to rząd kwantyla. Średni czas łamania funkcji skrótu (tj. znalezienia kolizji) rośnie więc w przybliżeniu proporcjonalnie do pierwiastka liczby wszystkich możliwych odpowiedzi tej funkcji.

Kryptologia
Paradoksy probabilistyczne